Давиденки — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія, Росія
 Давиденки — колишнє село, Лубенський район, Полтавська область, Україна